Russische Islamische Universität steht für:

 Russische Islamische Universität (Ufa) in Ufa, Baschkortostan, Russland
 Russische Islamische Universität, früherer Name für Russisches Islamisches Institut in Kasan, Tatarstan, Russland
 Russische Islamische Universität (Grosny) in Grosny, Tschetschenien, Russland

ru:Российский исламский университет